Osoby o tym nazwisku:
 Mariusz Kleszczewski – polski samorządowiec, lekarz i przedsiębiorca
 Zygmunt Kleszczewski – polski fizyk